Thomas Mann, escritor alemão
Josef Johann Mann, entomologista
SS-Mann, título paramilitar alemão
8382 Mann, asteróide
Mann, nome alternativo da Ilha de Man
Mann+Hummel, indústria de autopeças alemã
Mann, filme indiano de 1999
Mann, rapper americano

Ver também 
Man

Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes judaicos